El término Plaza de la Cultura puede referirse a:

 A la Plaza de la Cultura ubicada en San José, Costa Rica.
 A la Plaza de la Cultura ubicada en Santo Domingo, República Dominicana.